Макулатура:

 Макулатура — бумажные отходы.
 Макулатура — роман Чарльза Буковски.
 Макулатура —  группа, исполняющая абстрактный хип-хоп, один из музыкальных проектов Евгения Алёхина.
 Макулатура (телепередача) — еженедельный обзор тульской прессы, выходившие в 2012-2013 годы.